Terban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Terban (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 110,94), Jawa Tengah, 
 Desa Terban (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar